LT steht als Abkürzung für:
 Lactate turn point, englische Bezeichnung für die anaerobe Schwelle
 LaDainian Tomlinson, als Spitzname des NFL-Runningbacks
 Lady of the Thistle, siehe Distelorden
 Larynxtubus
 Laufender Tag seit Beginn des Jahres
 Line Termination, der Leitungsabschluss in der Telekommunikation
 Linear Technology Corporation, ein IC-Hersteller
 Litauen, als Ländercode nach ISO 3166
 Air Lituanica (IATA-Code), litauische Fluggesellschaft
 Local Time, englisch für Ortszeit
 LTU (IATA-Code), deutsche Fluggesellschaft
 Lugano-Tesserete-Bahn, schweizerische Eisenbahngesellschaft
 Türkei nach dem ICAO-Code
 Markenname des ehemaligen schwedischen Automobilherstellers Anders Rudolf Lindström
 Lloyd LT, ein Kleintransporter
 VW LT, ein Kleintransporter von Volkswagen
 Linientaxi
 Liefertermin

LT als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Großbritannien: Borehamwood (für Fahrzeuge aus London)
 Italien: Provinz Latina 
 Norwegen: Larvik in der Provinz Vestfold og Telemark
 Tschechien: Okres Litoměřice, deutsch: Leitmeritz (auslaufend)

Lt. steht für:
 Leutnant bzw. Lieutenant, als Abkürzung für den militärischen Dienstgrad.

lt steht für:
 die Top-Level-Domain von Litauen, siehe .lt
 Litauische Sprache, als Sprachcode nach ISO 639
 „lt.“ als Abkürzung für „laut“ (z. B. im juristischen Kontext)

Siehe auch:

Abkürzung